Lineage:

 Линидж () — древняя форма устройства родственных объединений, основанная на генеалогическом принципе.

Программное обеспечение и мультимедиа:
 Lineage — первая часть серии онлайн-игр Lineage, выпущенная в 1998 году.
 Lineage II — приквел игры Lineage, выпущен в 2003 году.
 Lineage III (Lineage Eternal) — разрабатываемый сиквел игры Lineage.
 Lineage Java Server — эмулятор сервера, имитирующего работу игры Lineage II.
 Kya: Dark Lineage — видеоигра для PlayStation 2, выпущена в 2003 году.
 Assassin's Creed: Lineage — короткометражные кинофильмы, основанные на видеоигре Assassin's Creed.
 LineageOS — мобильная операционная система, основанная на Android.

Другое:
 Embraer Lineage 1000 — реактивный самолёт.